L'imaging si riferisce in generale a una serie di tecniche di visualizzazione.
 Imaging  – in medicina, processo che permette di osservare un'area interna di un organismo.
 Imaging a risonanza magnetica – esempio di imaging che utilizza il principio fisico della risonanza magnetica nucleare.
 Imaging con tensore di diffusione – esempio di imaging in cui la risonanza magnetica viene sfruttata per ottenere immagini tridimensionali
 Imaging di fusione – tecnica che accorpa i risultati di diversi sistemi di rilevazione in un'unica immagine.
 Imaging agent   – prodotto chimico in grado di facilitare la visualizzazione interna.
 Imaging con spettrometria di massa  – tecniche di spettrometria di massa usate per visualizzare la distribuzione spaziale di analiti. 
 Imaging per Windows – antico software di Windows per visualizzare immagini